Леви — вид тварин класу ссавців, ряду хижих, родини котячих.
 «Леви» («Галицькі Леви») — хокейний клуб зі Львова, Україна.
 Львівські Леви — клуб з американського футболу зі Львова, Україна
 Леви Ельдорадо — науково-фантастичний роман французького письменника Франсіса Карсака.
 Леви для ягнят — фільм режисера Роберта Редфорда.
 Леві
 Лев, левок — левендальдер